Root-Server nennt man:

 Root-Nameserver, welche die Wurzel des Domain Name Systems bereitstellen
 Dedizierte oder virtuelle Server mit einem Root-Konto, siehe Server #Formen